Manuel Vázquez ist der Name folgender Personen:

* Manuel Vázquez (Radsportler) (* 1981), spanischer Radrennfahrer
 Manuel Vázquez (Badminton), spanischer Badmintonspieler 
 Manuel Vázquez Gallego (José Manuel Vázquez Gallego; 1930–1995), spanischer Comnicautor und -zeichner 
 Manuel Vázquez Montalbán (1939–2003), spanischer Schriftsteller und Journalist

Siehe auch:
 Manuel Fernando Vásquez de Novoa y López de Artigas (1783–1855), chilenischer Politiker